El «terror lila» (en inglés Lavender Scare, «terror lavanda», en referencia al color lavanda) hace referencia al miedo y a la persecución de homosexuales en la década de 1950, similar a la persecución de los comunistas, el llamado Red Scare, el «terror rojo». El nombre de la persecución fue popularizado por David K. Johnson basado en la asociación del color lavanda con la homosexualidad, y es empleado en su libro The Lavender Scare: the Cold War Persecution of Gays and Lesbians in the Federal Government.

Debido a que la comunidad psiquiátrica consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental, hombres y mujeres homosexuales eran considerados susceptibles de chantaje, siendo por lo tanto un «riesgo para la seguridad nacional». En 1950, el mismo año que el senador Joseph McCarthy afirmó que había 205 comunistas escondidos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, John Puerifory, el subsecretario de estado, afirmó que existía un «movimiento clandestino homosexual» en el Departamento de Estado, así que el Gobierno despidió a 91 empleados homosexuales por razones de seguridad.Smiling Jack , Time en conjunto con CNN, (22 de agosto de 1955). Debido a que la mayoría de los homosexuales en la década de 1950 «estaban en el armario» y algunos estaban casados, McCarthey asumió que los comunistas chantajearían a los homosexuales en el gobierno federal y los forzarían a revelar informaciones secretas en el Gobierno de Estados Unidos.

Irónicamente (pero no públicamente conocido hasta décadas más tarde), McCarthy contrató a un consejero jefe de su subcomité del Congreso que era homosexual, Roy Cohn, aunque en el armario. Juntos, McCarthy y Cohn fueron responsables de despedir a una multitud de hombres homosexuales que eran funcionarios; algunos llegaron a perder sus casas y su familia, otros se suicidaron.

Se han sugerido varias razones para el fenómeno del terror lila, incluida la creciente visibilidad de la homosexualidad, cambios en el pensamiento conspirativo, una crisis percibida en la masculinidad en los Estados Unidos y un esfuerzo político para erradicar a los conservadores del New Deal. Otra razón era que consideraban la homosexualidad tan inmoral como el comunismo. Dado que los homosexuales actuaban con tanto secreto y se relacionaban en grupos cerrados, eran considerados como similares a los partisanos comunistas e igual de vergonzoso.

 Véase también 
 Homosexualidad en los Estados Unidos
 Homosexuality and Citizenship in Florida''
 Fruit machine
 Roy Cohn
 Escándalo de Boise

Referencias 

Historia de Estados Unidos
Homofobia
Historia LGBT de Estados Unidos